In diverse città italiane esiste un Teatro Duse, intitolato all'attrice drammatica Eleonora Duse. I principali sono:

 Teatro Duse di Agrate Brianza, in provincia di Monza
 Teatro Duse di Asolo, in provincia di Treviso
 Teatro Duse di Bari
 Teatro Duse di Bologna
 Teatro Duse di Cortemaggiore, in provincia di Piacenza
 Teatro Duse di Genova
 Teatro Duse di Roma